Edwin Mills peut désigner :
 Edwin Mills (1878-1946), athlète britannique ;
 Edwin Mills (1918-1981), acteur américain ;
 Edwin Mills (né en 1928), économiste américain.